Ко́зье Заго́рье — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения «Печоры».

Расположена в средней части городского поселения, в 3 километрах к юго-востоку от центра города Печоры.

До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Печорской волости.

Население 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляла 30 жителей.

Примечания

Ссылки 
 Карта O-35-080-C

Населённые пункты Печорского района